Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno vinto in finale 6–4, 4–6, 6–3, contro Cyril Suk e Pavel Vízner.

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)

  Cyril Suk /  Pavel Vízner (finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2005
ATP Tour 2005